Го́лден ( або ) може означати:

Прізвище 

Голден

 Вільям Голден (, справжнє ім'я Вільям Франклін Бідл молодший ), 1918—1981) — американський актор, лауреат премії «Оскар»
 Джина Голден (; 1975) — канадська акторка.
 Лорі Голден (; 1972) — американська акторка
 Стюарт Голден (; 1985) — американський футболіст

Ґолден
 Артур Ґолден (; 1956) — американський японіст і письменник
 Джон Ґолден (; 1874—1955) — американський актор, автор пісень, автор і театральний продюсер
 Крісті Ґолден (; 1963) — американська письменниця у жанрі фентезі, наукової фантастики та жахів.
 Крістофер Ґолден (; 1967) — американський письменник, автор романів у жанрі фентезі й трилерів
 Марта Ґолден (; 1868—1943) — американська акторка театру та кіно.
 Пітер Ґолден (; 1941) — американський історик-тюрколог, ісламознавець

Ім'я 

 Голден Гартлайн (; 1903—1983) — американський фізіолог.
 Голден Колфілд () — головний герой роману Джерома Д. Селінджера «Над прірвою у житі».

Топонім

Голден (; ) — село в Ірландії, в графстві Південний Тіпперері (провінція Манстер)

Голден — гора (2195 м) найвища вершина острова Ванкувер в Британській Колумбії (Канада)
 Ґолден — курортне містечко між Скелястими Горами у Канаді.

Голден — місто, штат Мен
 Голден — місто, штат Массачусетс
 Голден — місто, округ Джонсон, штат Міссурі
 Голден — місто, штат Юта
 Голден — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

 Голден — місто в окрузі Джефферсон, штат Колорадо
 Голден — місто, штат Міссісіпі
 Голден — селище, штат Іллінойс
 Голден — переписна місцевість, округ Баррі, штат Міссурі
 Голден — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Інше 
 2974 Голден (2974 Holden) — астероїд головного поясу, відкритий 23 серпня 1955 року.
 4423 Голден (4423 Golden) — астероїд головного поясу, відкритий 4 квітня 1949 року.
 Holden, «Голден» («Holden») — австралійський виробник автомобілів, первинно незалежний, нині — відділення «General Motors».